FN est l'abréviation de :
 , un nom porté par divers mouvements politiques ;
 FN Herstal, pour Fabrique nationale de Herstal, la principale industrie d'armement militaire et civil de Belgique dont le siège est situé à Herstal, près de Liège ;
 Forest National, une salle de concert bruxelloise ;
 Five-seveN, un pistolet semi-automatique ;
 Fibronectine, une glycoprotéine dimérique de la matrice extracellulaire ;
 , la touche de fonction sur certains claviers d'ordinateurs ;
 Angola, selon le code OACI des aéroports ;
 La Falange Nacional (Phalange nationale), un parti politique chilien ;
 FN, code d'immatriculation de l'arrondissement allemand du Lac de Constance, dans le Land de Bade-Wurtemberg, sur les plaques d'immatriculation allemandes : ce code reflète le nom de la principale ville de l'arrondissement, Friedrichshafen.
 FN, Fortnite
Code OACI
Code